Cet article dresse la liste chronologique des souverains ostrogoths.

Grandes invasions 
 Gapt
 Halmal. Fils du précédent
 Augis. Fils du précédent
 Amala (Amale). Fils du précédent et fondateur de la dynastie des Amales.
 Isarna. Fils du précédent
 Ostrogotha. Fils du précédent
 Unilt (Hunvil, Unhilde) (vers 240-295). Fils du précédent
 Athal (vers 260-336). Fils du précédent
 Achiulf (Agiulf). Fils du précédent.
 Wuldulf (vers 330-371). Fils du précédent
 Ermanaric (Hermenaric) († 376). Frère du précédent
 Withimer (Vinitharius) (376–380), vainqueur des Wendes (ou Antes)
 Avant 469 (conjointement) : Valamir (Walamir), Vidimir (Widomir) et
 468–474 : Théodemir (Thiudimir)

Royaume ostrogoth 

 474–526 : Théodoric dit le « Grand » (Thiudoric)
 526–534 : Athalaric (Atthalaric)
 534–536 : Théodat (Thiudahad)
 536–540 : Vitigès (Wittigeis)
 540–541 : Ildebad (Hildibad, Hildebad)
 541–541 : Éraric, dit le « Ruge » (Heraric, Ariaric)
 541–552 : Totila dit « l'Immortel » (Baduila)
 552–553 : Teias (Theias)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des souverains wisigoths

Ostrogoths